Knollenberg ist ein geographischer Name:

Berge und Erhebungen:
 Knollenberg (Südthüringer Buntsandstein-Waldland) (448 m), Berg im Südthüringer Buntsandstein-Waldland bei Dillstädt, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Knollenberg (Markgröningen) (bis über 290 m), Talsporn rechts der Glems vor Markgröningen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Knollenberg (Hube) (202,3 m), Erhebung im Höhenzug Hube im Landkreis Northeim, Niedersachsen

Ort:
 Knollenberg (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Laufen der Gemeinde Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Knollenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Knollenberg (1878–1950), deutscher Politiker
 Joe Knollenberg (1933–2018), US-amerikanischer Politiker